Suullisensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suullisensaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Suullisensaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar